Fleming kan verwijzen naar:

Geografie
Verenigde Staten
 Fleming (Colorado)
 Fleming (Missouri)
 Fleming County in Kentucky

Canada
 Fleming (Canada)

Personen 
 Alexander Fleming (1881-1955), ontdekker van de penicilline
 Ian Fleming (1908-1964), schrijver van de James Bond boeken
 John Fleming (1785-1857), Schots zoöloog en geoloog
 John Ambrose Fleming (1849-1945), Engels elektrotechnicus en natuurkundige
Regel van Fleming met betrekking tot elektromagnetisme
 Joy Fleming (*1944), Duits jazz-, blues- en schlagerzangeres
 Marcus Fleming (1911), Brits econoom
 Peter Fleming (*1955-), Amerikaans tennisser
 Renée Fleming (*1959), Amerikaans operazangeres
 Sandford Fleming (1827-1915), Canadees ingenieur en uitvinder
 Tommy Fleming (*1971), Iers zanger
 Valerie Fleming (*1976), Amerikaans bobsleester
 Victor Fleming (1889-1949), Amerikaans filmregisseur

Media 
 Fleming (miniserie), Britse miniserie uit 2014

Astronomie 
 Fleming 1, planetaire nevel in het sterrenbeeld Centaur

Zie ook 
 Flemming (doorverwijspagina)